Stubica je lahko:
 Stubica, Lazarevac (Srbija)
 Stubica, Paraćin (Srbija)
 Stubica, Vrbovsko (Hrvaška)
Donja Stubica (Hrvaška)
 Gornja Stubica (Hrvaška)
 Stubica, Rudo (Črna gora)
 Stubica, Stubica (Črna gora)